Pegón puede hacer referencia a:
 En español venezolano, la abeja sin aguja (Meliponini) o más particularmente:
 Trigona silvestriana, pegón negro
 Trigona sp., pegón marrón
 El alfabeto o escritura pegón, derivado del alifato para el idioma javanés
 Coloq., persona aficionada a pegar golpes
 Coloq. Cuba, alumno estudioso y aplicado